

Geografia 
 Cutoff – comunità non incorporata della Georgia
 Cut Off – census-designated place della Louisiana

Scienza e tecnologia 
 Cut off – fenomeno meteorologico
 Cut-off – regime minimo di immissione del carburante, in un motore termico , a seguito del rilascio dell'acceleratore
 Cutoff – in fisica teorica, valore di soglia associato a una grandezza fisica al di sopra (o al di sotto) del quale essa viene ignorata
 Cut off – nelle armi, dispositivo che permette di mantenere aperto l'otturatore senza mandare una nuova cartuccia in camera di sparo
 Cutoff – punto oltre il quale un filtro inizia ad attenuare il segnale audio

Varie 
 Cutoff – in psicometria, punteggio oltre il quale si determina o si fissa la presenza di una caratteristica indagata attraverso un test psicometrico o un questionario
 Cut-off – posizione al tavolo di poker immediatamente alla destra del bottone (dealer)
 Cut Off – film del 2006 diretto da Gino Cabanas e Dick Fisher